Двадцать пятый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 3 по 27 февраля 1972 года.

Розыгрыш медалей 

Матчи за звание чемпиона между первой командой западной и второй командой восточной зон (первое место там заняла команда из Алма-Аты) прошли 22, 23, 25, 26 апреля в Электростали. Планировавшиеся, как и в прошлом сезоне, игры за третье место не состоялись.

Состав чемпионов 
Лев Лобков, Александр Сапфиров, Павел Недосекин, Александр Сомов;
Александр Булыгин, Юрий Васенков, Юрий Елисеев, Геннадий Рыжов, Владимир Солдатов, Сергей Яупов;
Владимир Аляпкин, Александр Горбунов, Владимир Горбунов, Игорь Гуров, Евгений Денисов, Игорь Дитрих, Анатолий Ионов, Виктор Карпов, Виктор Котов, Николай Кузнецов, Николай Небольсин, Виталий Никулин, Александр Поветьев, Александр Рязанцев, Александр Тупоносов.
Старший тренер: Юрий Парамошкин.
Тренер: Дмитрий Рыжков.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 3 по 10 февраля на стадионе СК «Ермак» в Ангарске.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

2-я зона 
Матчи прошли с 3 по 9 февраля на стадионах «Политехник» и «Химик» в Красноярске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – В.Мясников («Текстильщик»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – М.Овчинников («Политехник»)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

3-я зона 
Матчи прошли с 3 по 9 февраля на стадионе «Старт» в Верхней Салде. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Геннадий Дедиков («Заря»)
 Лучший защитник – Пётр Григорьев («Заря»)
 Лучший нападающий – Евгений Танкиевский («Старт»)

1-я подгруппа

2-я подгруппа 
По окончании игр в подгруппе, за участие подставных игроков, победитель был дисквалифицирован, результаты его встреч аннулированы.

Финальные игры

4-я зона 
Матчи прошли с 3 по 9 февраля на стадионе завода «Прогресс» в Куйбышеве.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

5-я зона 
Матчи прошли в феврале на стадионе завода «Баррикады» в Волгограде.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

6-я зона 
Матчи прошли с 3 по 8 февраля на стадионе «Строитель» в Вологде. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Юрий Селезнёв («Химик» Владимир)
 Лучший защитник – Александр Люстик («Строитель»)
 Лучший нападающий – Валентин Логинов («Строитель»)
 Самый молодой игрок турнира – Виктор Иванов («Химик» Коряжма)
 Лучший судья – А.Зиновьев, В.Кузнецов

7-я зона 
Матчи прошли с 3 по 9 февраля на стадионах «Химик» и завода «Автоспецоборудование» в Новгороде. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Поскрёбышев («Звезда»)
 Лучший защитник – Виталий Козлов («Горняк»)
 Лучший нападающий – Валерий Губанов («Химик»)
 Лучший снайпер – Сергей Бородко («Горняк») – 6 шайб

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

Финальный турнир 
Матчи прошли с 19 по 27 февраля на стадионе «Старт» в Верхней Салде. Не стал участвовать в турнире победитель 6-й зоны. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Поплавский («Химик»)
 Лучший защитник – Михаил Коняев («Старт»)
 Лучший нападающий – Александр Малинин («Вымпел»)
 Самый молодой игрок турнира – Анатолий Кошкин («Вымпел»)
 Приз «Справедливой игры» – «Политехник»
 Приз «За волю к победе» – «Старт»
 Лучший судья – Борис Коршунов

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1971-72 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.

Хоккей с шайбой